Primera guerra de Txetxènia (1994-1995)
 Segona guerra de Txetxènia (1999-2000)